Лесная Стенка (), поселок, 
Лесностенковский сельский совет, 
Купянский район, 
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323783701. Население по переписи 2001 года составляет 494 (228/266 м/ж) человек.

Является административным центром Лесностенковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Белое,
Воронцовка,
Синиха и
Хомино.

Географическое положение 
Поселок Лесная Стенка находится на правом берегу Оскольского водохранилища, 
выше по течению на расстоянии в 5 км расположено село Сеньково,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Хомино,
на противоположном берегу — село Богуславка.
К селу примыкает небольшой лесной массив.

История 
 1655 — дата основания.

Экономика 
 Машинно-тракторные мастерские.
 ЧСП «Лесная стенка».

Объекты социальной сферы 
 Школа. 
 Дом культуры.

Ссылки 
Сайт Верховной рады Украины
История Городов и Сел. Лесная Стенка.

Населённые пункты Купянского района